De Premjer-Liga 2009 was het achttiende seizoen van het Russisch nationale voetbalkampioenschap. Het ging van start op 14 maart 2009 en eindigde op 29 november 2009. Roebin Kazan werd na 30 wedstrijden voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen. Dit was tevens de tweede landstitel op rij van de ploeg die onder leiding stond van trainer-coach Kurban Berdyev.

Roebin Kazan, dat in 2001 nog speelde in de tweede divisie van Rusland, investeerde vorig jaar ruim dertig miljoen euro in de selectie. Ditmaal werd aanzienlijk minder geld uitgegeven door de clubleiding van de Rubinovye. Aanvaller Alejandro Domínguez werd overgenomen van Zenit Sint-Petersburg en verdediger César Navas kwam over van Racing Santander. Daarnaast lijfde de ploeg het duo Petr Bistrov-Vitali Kaleshin van FK Moskou in. Domínguez was in zijn eerste jaar bij Roebin goed voor zestien treffers, net als Aleksandr Boecharov.

In de 240 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 600 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,50 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Braziliaanse aanvaller Welliton van Spartak Moskou met 21 treffers.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2009 uitkwamen in de Premjer-Liga .

Scheidsrechters

Toeschouwers

Prijzen

Team van het Jaar
Verkozen door het Russische sportdagblad Sport-Express.

Individuele onderscheidingen
Speler van het Jaar: 
 Alejandro Domínguez (Roebin Kazan)
Beste Veteraan (+ 33 jaar): 
 Sergej Semak (Roebin Kazan)
Beste Jeugdspeler (– 23 jaar):
 Alan Dzagojev (CSKA Moskou)
Beste Nieuwkomer: 
  Alex Raphael Meschini (Spartak Moskou)
Beste Buitenlander: 
 Alejandro Domínguez (Roebin Kazan)
Beste Tussentijdse Nieuwkomer:  
 Vladimir Bystrov (FK Zenit Sint-Petersburg)

Zie ook
Russische voetbalbeker 2008/09
Russische voetbalbeker 2009/10

Externe link
  Officiële website

Rusland
Russische voetbalcompetitie